Скалловей:

 Скалловей — населенный пункт на западном побережье острова Мейнленд, древняя столица Шетландских островов, Шотландия.
 Скалловей — замок на острове Мейнленд в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.